Le Vieux Bohan est un tabac d'origine belge cultivé dans la vallée de la Semois. De bonne qualité, il fit l'objet de contrebande vers la France où le tabac était lourdement taxé au . De là vient l'expression « Fume, c'est du Belge ».

Notes et références 

Tabac